Jarkutan (usbekisch Jarqoʻton, tadschikisch Чаркутан, deutsche Transkription Tscharkutan), steht für:
 Jarqoʻton, eine bronzezeitliche Siedlung in der Scherabad-Oase, Provinz Surxondaryo im Südosten Usbekistans 
 Tscharkutan, ein Dorf im Norden Tadschikistans mit der sogdischen Palastruine Tschilchudschra (Chilhujra)